

Carriera
Con la  ha disputato sei edizioni dei Campionati europei (1974, 1976, 1978, 1980, 1983, 1985).

Collegamenti esterni

 Federaţia Română de Baschet